Az 1979-es férfi röplabda-Európa-bajnokságot – amely a 11. férfi röplabda-Eb volt – Franciaország rendezte 1979. október 5. és október 12. között. A mérkőzéseket 4 városban rendezték. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte meg, amelynek sorozatban ez volt az ötödik Eb-győzelme.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A hatos döntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredménye lett egyben a torna végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1979-es női röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Férfi röplabda-Európa-bajnokság